Клюковичи — название населённых пунктов в Белоруссии:

  — деревня в Лидском районе Гродненской области.
  — деревня в Новогрудском районе Гродненской области.